Gminy w USA:
 Island Creek (ang. Island Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Island Creek (ang. Island Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson